François de La Boullaye-Le Gouz (Baugé, vers 1610 - Ispahan, 1668) est un explorateur et diplomate français.

Il est connu, d'après la légende de son portrait, en Afrique et en Asie, sous le nom d'Ibrahim-Bey, et en Europe sous celui du Voyageur catholique.

Biographie 
Né vers 1610 dans le Baugeois, il explore, envoyé par Louis XIV auprès de Shah Jahan, la Perse de 1643 à 1647, et visite Ispahan. Il rencontre lors de ce voyage Alexandre de Rhodes et en devient un ami intime. Les deux hommes se reverront à Paris et à Rome et c'est sous l'influence d'Alexandre que La Boullaye se présentera en costume persan devant Louis XIV.

Il ne reparait en Anjou, en 1650, qu'à la mort de son père pour disputer à sa famillel'héritage. Il se marie, le , à Saint-Laurent-des-Mortiers. Il séjourne quelque temps au château de Brûlon dans la famille de sa femme, Élisabeth Gaultier. 

Il repartit en  pour la Perse avec Lalain, sieur d'Epuisart, au nom de la Compagnie française des Indes orientales, avec le titre d'ambassadeur accrédité par Louis XIV. 

Il meurt lors d'une mission diplomatique à Ispahan en 1668. Sa femme, qui avait continué d'habiter à Saint-Laurent-des-Mortiers, se retira à l'Églorière en Livré.

Œuvres 

Il publie en 1653 ses carnets de voyages d'où sont issues ses images.

Bibliographie 
 Gervais Closier, Les Voyages et Observations du sieur de La Boullaye Le gouz où sont décrites les religions, gourvernemens et situations des Estats et royaumes d'Italie, Grèce, Natolie, Syrie, Perse, Palestine…, Troyes, chez Nicolas Oudot, Paris, chez Gervais Clousier, 1653 et 1657.
 V. Godard-Faultrier, François de La Boullaye Le Gouz, 1858.
 Registres paroissiaux de Livré et Saint-Laurent-des-Mortiers. 
 Célestin Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, t. I, p. 437 ; t. II, p. 489. 
 Bulletin de la Commission historique de la Mayenne, t. II, p. 168.
 , t.II 
 François Angelier, Dictionnaire des voyageurs et explorateurs occidentaux, Pygmalion, 2011,  
 Gaston Moreau, Le Gouz de la Boullaie, gentilhomme angevin, ambassadeur de Louis XIV, sa vie, son œuvre et sa famille, librairie des Carrés, 1956, .

Notes et références

Liens externes 
 

Explorateur français
Diplomate français
Naissance à Baugé
Décès en 1668
Décès à Ispahan